Кокран има више значења:
 Округ Кокран (Тексас)
 Кокран (Џорџија)